Robin Hood eller Robin Hoods äventyr kan syfta på

 Robin Hood – en traditionell litterär gestalt, enligt traditionen en legendarisk fredlös stråtrövare i 1200-talets England

Filmer 
 Robin Hood (film, 1922) – amerikansk film från 1922 regisserad av Allan Dwan
 Robin Hood (film, 1952) – amerikansk film från 1952 med bland andra Michael Hordern
 Robin Hood (film, 1973) – amerikansk film från 1973, en Disney-produktion
 Robin Hood (film, 1991) – amerikansk film från 1991 regisserad av John Irvin
 Robin Hood (film, 2010) – amerikansk-brittisk film från 2010 med Russell Crowe i huvudrollen
 Robin Hood (film, 2018) – en amerikansk actionäventyrsfilm från 2018 i regi av Otto Bathurst
 Robin Hoods äventyr – amerikansk film från 1938 med Errol Flynn i huvudrollen
 Robin Hood – äventyrens man – med Sean Connery och Audrey Hepburn
 Robin Hood: Prince of Thieves – amerikansk film från 1991 med Kevin Costner
 Robin Hood – karlar i trikåer – amerikansk komedi från 1993 regisserad av Mel Brooks

TV 
 Robin Hoods nya äventyr – en amerikansk TV-serie från 1997-1998
 Robin av Sherwood – en brittisk TV-serie baserad på Robin Hood-legenden 1984–1986
 Unge Robin Hood – en amerikansk animerad TV-serie som producerades av Cinar och Hanna-Barbera 1991-1992
 Robin Hood (brittisk TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2006

Övrigt 
 Robin Hood, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Robin Hood, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Robin Hood, West Yorkshire – en ort i Rothwell, Leeds, West Yorkshire, England
 The Adventures of Robin Hood (datorspel)
 Robin Hood: Prince of Thieves (datorspel)
 M/S Robin Hood – ett fartyg från TT-Line
 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield – en flygplats i Doncaster i South Yorkshire i England
 Robin Hood (filmkritiker) – signatur för en filmkritiker på Stockholmstidningen 1923-1941 och 1943-1966, se Bengt Idestam-Almquist
 Robin Hood (butikskedja) – en av Kooperativa Förbundets (KF:s) satsningar på stormarknader med lågpriskoncept under 1990-talet
 Robin Hood (serietidning) – en svensk serietidning från 1958
 Robin Hood (Macfarren) – en engelsk opera
 Robinhood – ett amerikanskt finansbolag